Ostrowy ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen
 Ostrowy (Blachownia), ein Stadtteil im Powiat Częstochowski der Woiwodschaft Schlesien; siehe Blachownia
 Ostrowy (Czersk), eine Ortschaft im Powiat Chojnicki der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Czersk
 Ostrowy (Lidzbark), eine Ortschaft im Powiat Działdowski der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Lidzbark
 Ostrowy (Nowe Ostrowy), eine Ortschaft im Powiat Kutnowski der Woiwodschaft Łódź
 Ostrowy (Ślesin), eine Ortschaft im Powiat Koniński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Ślesin
 Ostrowy (Wielbark), eine Ortschaft im Powiat Szczycieński der Woiwodschaft Ermland-Masuren

in der Ukraine:
 Ostrowy (Ukraine) (kyrillisch Острови), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Owrutsch